Оман може да се отнася за:
 Оман, държава в Югозападна Азия
 Оман (село), село в Югоизточна България
 Едно от двете тревисти растения, които носят това име:
 Бял оман (Inula helenium)
 Черен оман (Symphytum officinale)